1900/01 was het dertiende seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

 Na dit seizoen fusioneerde Burton Swifts met Burton Wanderers die enkele seizoenen geleden uit de League werden gestemd, de fusieclub Burton United speelde verder in de Second Division.
 New Brighton Tower hield op te bestaan omdat de club te duur werd voor de eigenaars van het stadion Tower Athletic Grounds.

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1900/01